

Patronyme
 Henri Vilbert (1870-1926), comédien français ayant fait ses débuts en tant que comique-troupier ;
 Henri Vilbert (1904-1997), comédien français, neveu du précédent.
 Mélody Vilbert (1976-), mannequin, animatrice, actrice, auteur et chroniqueuse française, Miss France 1995

Toponyme
 Vilbert, ancienne commune française de Seine-et-Marne, aujourd'hui intégrée à Bernay-Vilbert.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme